Дэ́ниелс, также Да́ниелс () — английские фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дэниелс, Бен (род. 1964) — британский актёр.
 Дэниелс, Грег (род. 1963) — американский комедийный сценарист, продюсер, режиссёр.
 Дэниелс, Гэри (род. 1963) — британский кикбоксер и актёр и каскадёр, постановщик боёв, мастер боевых искусств.
 Дэниелс, Джек (род. 1933) — профессор физкультуры в университете A.T. Still University и тренер спортсменов-олимпийцев по легкой атлетике.
 Дэниелс, Джефф (род. 1955) — американский актёр, музыкант и драматург.
 Дэниелс, Дэвид Карстен (род. 1979) — американский музыкант, автор и исполнитель песен.
 Дэниелс, Дэни (род. 1989) — американская порноактриса.
 Дэниелс, Куинси (род. 1941) — американский боксёр.
 Дэниелс, Ли (род. 1959) — американский кинорежиссёр, продюсер и актёр.
 Дэниелс, Марк (1912—1989) — американский телережиссёр.
 Дэниелс, Мел (1944—2015) — американский баскетболист.
 Дэниелс, Митч (род. 1949) — американский политик.
 Дэниелс, Роберт (род. 1966) — американский боксёр.
 Дэниэлс, Сторми (род. 1979) — американская порноактриса, режиссёр и сценарист порнофильмов.
 Дэниэлс, Траа (род. 1970) — американский рок-музыкант, бас-гитарист нью-метал группы P.O.D..
 Дэниелс, Уилл (род. 1986) — американский баскетболист.
 Дэниелс, Уильям (род. 1927) — американский актёр.
 Дэниелс, Уильям (1901—1970) — американский кинооператор.
 Дэниелс, Фил (род. 1958) — английский актёр, сотрудничающий с брит-поп-группой Blur.
 Дэниелс, Чарли (род. 1936) — американский музыкант и певец кантри.
 Дэниелс, Чарли (футболист) (род. 1986) — английский футболист.
 Дэниелс, Эйдан (род. 1998) — канадский футболист.
 Дэниелс, Энтони (род. 1946) — британский актёр.
 Дэниелс, Эрин (род. 1973) — американская актриса.

Топоним

См. также 
 Jack Daniel’s — марка тенессийского виски, основанная Джеком Дэниелом в 1866 году.
 Даниелс — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.